Santa Leopoldina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Leopoldina (ort), Espírito Santo, 
 Santa Leopoldina (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar